Багдаса́р Айрапе́тович Авакя́н (1883, Елизаветпольская губерния — 20 сентября 1918, Закаспийская область) — советский комендант Баку в период Бакинской коммуны.

Биография 
Родился в армянской крестьянской семье в 1883 году в селе Атагут (Шушинский уезд, Елизаветпольская губерния).

Окончил Шушинское Реальное училище. Учился в Харьковском ветеринарном институте, из которого был исключён за участие в студенческих волнениях. С 1905 г. — учитель в Баку.

В период первой мировой войны служил прапорщиком в Баку.

С началом Февральской революции 1917 года участвовал в агитации среди солдат и создании большевистских военных организаций. Избирался членом Бакинского совета солдатских депутатов от Бакинского гарнизона, секретарём Исполкома Бакинского совета.

Был назначен начальником Бакинского гарнизона. После мартовских событий 1918 года — комендант Баку. Член РКП(б) с 1918 года.

Расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров.

Примечания

Литература 
 

Члены ВКП(б)
Революционеры России
Революционеры Азербайджана
Расстрелянные в Туркменистане
Погибшие в Гражданскую войну в России
Похороненные в Баку
Большевики